Grand Prix du Morbihan 2022 – 45. edycja wyścigu kolarskiego Grand Prix du Morbihan, która odbyła się 14 maja 2022 na trasie o długości ponad 185 kilometrów, biegnącej wokół miejscowości Grand-Champ. Impreza kategorii 1.Pro była częścią UCI ProSeries 2022.

Drużyny

Klasyfikacja generalna

Bibliografia 
 
 

Kolarstwo we Francji
UCI ProSeries 2022
2022 we Francji
Departament Morbihan